Кристина Поплавская (; ), в замужестве Багвилене () — литовская гребчиха, выступавшая за сборную Литвы по академической гребле в период 1992—2004 годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Сиднее, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Кристина Поплавская родилась 24 июля 1972 года в Вильнюсе, Литовская ССР.

Впервые заявила о себе в гребле на международной арене в 1989 году, когда в составе сборной Советского Союза в парных четвёрках выиграла бронзовую медаль на юниорском мировом первенстве в Сегеде.

После распада СССР в 1992 году вошла в основной состав литовской национальной сборной, дебютировала в Кубке мира и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Барселоне — в женских парных одиночках квалифицировалась лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на 11 строке.

В 1993 году заняла восьмое место в парных четвёрках на чемпионате мира в Рачице.

На мировом первенстве 1994 года в Индианаполисе была в той же дисциплине девятой.

В 1995 году стартовала в парных двойках на чемпионате мира в Тампере, но сумела пройти отбор только в финал C.

В 1997 году в парных двойках выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Мюнхене, тогда как мировом первенстве в Эгбелете стала седьмой.

Взяла бронзу на этапе Кубка мира 1998 года в Люцерне, показала седьмой результат на чемпионате мира в Кёльне.

В 1999 году в парных двойках финишировала четвёртой на мировом первенстве в Сент-Катаринсе.

Находясь в числе лидеров гребной команды Литвы, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. Вместе с напарницей Бируте Шакицкене в программе парных двоек пришла к финишу третьей позади экипажей из Германии и Нидерландов — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После сиднейской Олимпиады Поплавская осталась в составе литовской национальной сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2001 году в парных двойках она выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Вене и заняла пятое место на чемпионате мира в Люцерне.

В 2002 году добавила в послужной список две серебряные награды, полученные в парных двойках на этапах Кубка мира в Люцерне и Мюнхене, в то время как на мировом первенстве в Севилье была седьмой.

Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кристина Поплавская — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Литвы
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года